Antonio Lante Montefeltro della Rovere (1648-1716) – 2º Duca di Bomarzo dal 1688; 1º Principe di Belmonte, Marchese di Rocca Sinibalda e Barone di Antuni, Grande di Spagna di prima classe
Antonio Lante Montefeltro della Rovere (1737-1817) – Nobile di Foligno, Decano dei Chierici della Camera Apostolica, Cardinale dal 28-7-1817